Джиндл (, ) — индийская фамилия. Известные носители:

 Джиндл, Бобби (род 1971) — политический деятель США, губернатор штата Луизиана.
 Джиндл, Нэвин (род. 1970) — индийский политический деятель и предприниматель.
 Джиндл, Савитри (род. 1950) — индийский предприниматель, миллиардер, самая богатая женщина Индии.